|-
| 151301 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151302 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151303 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151304 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151305 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151306 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151307 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151308 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151309 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151310 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151311 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151312 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151313 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151314 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151315 - || || 8 de febrer de 2002 || Needville || Needville
|-
| 151316 - || || 14 de febrer de 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 151317 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151318 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151319 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151320 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151321 - || || 7 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151322 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151323 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151324 - || || 9 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151325 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151326 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151327 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151328 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151329 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151330 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151331 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151332 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151333 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151334 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151335 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151336 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151337 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151338 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151339 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151340 - || || 6 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151341 - || || 12 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151342 - || || 8 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151343 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151344 - || || 13 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151345 - || || 15 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151346 - || || 6 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151347 - || || 6 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151348 - || || 7 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151349 - || || 8 de febrer de 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 151350 - || || 7 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151351 - || || 8 de febrer de 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 151352 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151353 - || || 11 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151354 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151355 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151356 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151357 - || || 15 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151358 - || || 6 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151359 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151360 - || || 15 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151361 - || || 12 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151362 Chenkegong || || 11 de febrer de 2002 || Nanchuan || Q.-z. Ye
|-
| 151363 - || || 10 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151364 - || || 21 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151365 - || || 20 de febrer de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151366 - || || 16 de febrer de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151367 - || || 20 de febrer de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151368 - || || 10 de març de 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 151369 - || || 10 de març de 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 151370 - || || 10 de març de 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 151371 - || || 5 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 151372 - || || 5 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151373 - || || 6 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151374 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151375 - || || 10 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 151376 - || || 10 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 151377 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151378 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151379 - || || 10 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 151380 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151381 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151382 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151383 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151384 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151385 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151386 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151387 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151388 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151389 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151390 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151391 - || || 13 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151392 - || || 11 de març de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 151393 - || || 11 de març de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 151394 - || || 12 de març de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 151395 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151396 - || || 9 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151397 - || || 11 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151398 - || || 11 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151399 - || || 12 de març de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 151400 - || || 5 de març de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
|}

1